Măgheruș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Măgheruș (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Măgheruș (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Măgheruș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Șieu-Măgheruș, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud